Bentley Bentayga, een SUV van de Britse autofabrikant Bentley
 Bentayga (lied), een lied van Ali B uit 2018